José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980), Spaans politicus
José María Gil-Robles y Gil-Delgado (1935), Spaans politicus